Clamecy, Aisne
 Clamecy, Nièvre